Пуста () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Шинкай.
 Пуста () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративно підпорядковується місту Шимлеу-Сілванієй.